in het algemeen, een groep die vooropgaat in de strijd (in tegenstelling tot een achterhoede)
 een revolutionaire voorhoede
 overdrachtelijk, een avant-garde